Església de Sant Josep Oriol (Barcelona), temple de l'Esquerra de l'Eixample, de Barcelona
 Església de Sant Josep Oriol (Santa Coloma de Gramenet), temple de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)